Красе́новка () — село в Черкасской области Украины. Первое упоминание относится к 1767 году. Население Красеновки составляет 1055 человек. Местные жители в большинстве заняты сельским хозяйством.

Известные жители 
Иван Поддубный (1871—1949) — русский и советский профессиональный борец, атлет и артист цирка.

Примечания 

Населённые пункты Чернобаевского района